Ließem (Eifel) - gemeente in de Eifelkreis Bitburg-Prüm in Rijnland-Palts
 Ließem (Wachtberg) - wijk in de gemeente Wachtberg in Noordrijn-Westfalen